Çinarlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çinarlı (ort i Azerbajdzjan), Qach,

Cypern 

 Platáni (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,33, long 33,75), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar